Chef Defensiestaf, aanvoerder van de Nederlandse strijdkrachten (tot september 2005)
Commandant der Strijdkrachten, aanvoerder van de Nederlandse strijdkrachten (vanaf september 2005)
Compact Drive System, aandrijfeenheid van BMW-motorfietsen
Christen Democratische Studenten, Vlaamse Politieke Studentenvereniging
Chromatografiedatasysteem, software waarmee een chromatografiesysteem aangestuurd wordt en waarmee resultaten verwerkt kunnen worden
Credit default swap, overeenkomst tussen twee partijen waarbij het kredietrisico van een derde partij wordt overgedragen
Centre de données astronomiques de Strasbourg, een datacentrum in Straatsburg, Frankrijk, dat astronomische informatie verzamelt en verspreidt via het internet

CdS verwijst naar:
Cadmiumsulfide, een chemische stof